Кудзиев — фамилия.
 Кудзиев, Руслан Асланович (род. 1995) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Кудзиев, Сослан Казбекович (род. 1987) — российский дзюдоист.